Alagie Sarr ist der Name folgender Personen:

* Alagie Sarr (Fußballtrainer) (* 1961?), gambischer Fußballspieler und -trainer
 Alagie Sarr (Fußballspieler, 1999) (* 1999), gambischer Fußballspieler